Chavanne (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Chavanne (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy